Туркин Борис Фёдорович (род. 11 апреля 1950 год, Барнаул) — советский и российский военачальник. 1-й заместитель начальника Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал-майор внутренней службы в отставке, высший начальствующий состав МВД России, инженер, изобретатель, финансист. Менеджер высшего звена (топ-менеджер) системообразующих страховых компаний «РОСНО» (АО СК «Альянс») и СКПО (СГ «УРАЛСИБ»).

Кандидат технических наук (1993), профессор, действительный член (академик) Национальной академии наук пожарной безопасности (НАНПБ) состава 1997 г.

Ранние годы, образование 

Борис Фёдорович Туркин родился 11 апреля 1950 года в городе Барнаул.

Отец Бориса, Фёдор Михайлович, участник Великой отечественной войны, орденоносец, умер в 1954 году. Мать — Туркина Тамара Дмитриевна, подполковник МВД СССР в отставке, умерла в 2021 году.

В период учёбы в средней школе (1965—1967) Борис был победителем трех Всесоюзных олимпиад школьников по физике и математике. В 1966 году за победы на олимпиадах, а также за отчёт о наблюдавшемся в г. Ленске прохождении неопознанного летающего объекта (был направлен в Академию наук) он был приглашен в физико-математическую школу-интернат Сибирского отделения Академии Наук СССР, однако вынужден был отказался от предложения по семейным обстоятельствам. Среднюю школу окончил в городе Ленске Якутской ССР. В 1967 году как победитель олимпиад без вступительных экзаменов поступил на дневное отделение Алтайского политехнического института им. И. И. Ползунова, однако в этом же году перевелся на вечерний факультет, и в 1973 году окончил институт, получив квалификацию инженера-механика.

Начало трудовой деятельности 

 Одновременно в 1969—1975 гг. Туркин работал: в Управлении пожарной охраны УВД Алтайского крайисполкома на должностях инженера и старшего инженера профгруппы по надзору за безопасностью на Алтайском заводе механических прессов; руководителем монтажа и отладки систем защиты и безопасности нового здания Краевого театра оперетты; начальником пожарно-технической выставки Управления пожарной охраны УВД Алтайского крайисполкома, когда была начата её генеральная реконструкция.

Служба в МВД России

Служба на Алтае 
.

В 1978—1984 гг. Борис Туркин работал начальником Пожарно-технической станции, Испытательной пожарной лаборатории Управления пожарной охраны УВД Алтайского крайисполкома, заочно окончил (1979) Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. В этот период Туркиным проводились исследование крупных пожаров, пожарно-технические экспертизы, были сделаны изобретения по технике и способам тушения пожаров, а также средствам спасения людей с высотных зданий. В 1977—1979 гг. под руководством Туркина проводились работы по созданию первой в стране комплексной автоматизированной системы (АСУ) управления пожарной охраной. Был создан и укомплектован специалистами Вычислительный центр АСУ, проведены работы по внедрению и отладке основных подсистем управления: «Пожаротушение», «Государственный пожарный надзор», «Кадры», «Пожарная техника и связь», «Материально-техническое обеспечение», «Статистика пожаров». В 1980 г. на Всесоюзном конкурсе научно-технических работ МВД СССР АСУ управления пожарной охраны Алтайского края была признана лучшей научно-технической разработкой в системе МВД СССР.

В 1984—1986 гг. Туркин работал в должностях начальника отдела государственного пожарного надзора и заместителя начальника Управления пожарной охраны УВД Алтайского крайисполкома, продолжая руководство эксплуатацией и развитием АСУ, расширением её использования в подразделениях территориального уровня. Это позволило существенно улучшить работу по предупреждению и тушению пожаров в крае.

Научная деятельность 
В 1986 году Туркин был переведен в Москву в распоряжение Главного управления пожарной охраны МВД СССР, работал: начальником научно-исследовательской лаборатории; начальником Научного центра противопожарной аварийно-спасательной службы; Главным конструктором автоматизированных систем управления пожарной охраной; заместителем начальника Всесоюзного научно-исследовательского института противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД СССР (России). По его инициативе были учреждены и стали выходить на регулярной основе: ежегодник «Пожарная безопасность в Российской Федерации» и отраслевой научно-технический журнал «Пожарная безопасность, информатика и техника».

В период 1986—1993 гг. под руководством Туркина был выполнен комплекс научных исследований и научно-технических разработок положенных в основу совершенствования системы борьбы с пожарами в России, развития и совершенствования деятельности противопожарных служб. В том числе, разработки в области: правового обеспечения пожарной безопасности и противопожарных служб; реформирования статистики пожаров; совершенствования деятельности государственного пожарного надзора, управления пожарной охраной, информационных и компьютерных технологий, экономики противопожарной защиты. , одним из авторов доклада «Горящая Россия», подготовленного в 1991 лично рассмотренного и одобренного Президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным. 

Туркин кандидат технических наук по специальностям 0.5.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» и 0.5.26.03 «Пожарная и промышленная безопасность», является автором более 250 научных трудов и публикаций, 5 монографий, 11 изобретений.

Главное управление Государственной противопожарной службы 
1994—1998 гг. Туркин работал в должности первого заместителя начальника Главного управления государственной противопожарной службы (ГУГПС) МВД России — заместителя Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору. В этот период под его руководством и при непосредственном участии была проведена большая организаторская работа по обеспечению подготовки проектов, сопровождению рассмотрения и принятия Государственной Думой и Советом Федерации, иными органами государственного управления России нижеследующих основных законодательных, нормативных и иных решений по совершенствованию борьбы с пожарами:

 Федерального закона «О пожарной безопасности»,  Согласно закону «О пожарной безопасности» пожарные также получили право: издавать Нормы пожарной безопасности, что позволило сохранить обязательными для исполнения требования пожарной безопасности Государственных стандартов, утративших к этому времени свой статус и ставших, по сути рекомендациями; требовать и осуществлять сертификацию пожарно-технической продукции, а также любой пожароопасной продукции (строительных материалов, бытовой техники и электроники и др.). В соответствии с законом «О пожарной безопасности», страховые организации были обязаны производить отчисления в фонды пожарной безопасности, от поступивших сумм страховых платежей по противопожарному страхованию в размере не ниже пяти процентов от этих сумм, указанные платежи практически осуществлялись с 1996 по 2005 г. Закон «О пожарной безопасности» также установил обязательные отчисления в пользу территориальных подразделений противопожарной службы в размере 0,5 процента от общей сметной стоимости работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов, расширению, техническому переоснащению предприятий, зданий, сооружений и других объектов в России, за исключением работ, финансируемых за счет местных бюджетов. До фактического прекращения действия (1997—1998) эти обязательные отчисления были одним из основных источников финансирования противопожарной службы.
 Поправок, изменений и дополнений в тринадцать законодательных актов Российской Федерации, включая налоговое законодательство.
 Изменений и дополнений от 26 июня 1995 г., 12 марта 1996 г. Постановления Совета Министров — Правительства РФ от 23 августа 1993 г. N 849 «Вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и организации Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации»<ref>Постановление  Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23 августа 1993 г. № 849 «Вопросы обеспечения пожарной безопасности р Российской Федерации и организации Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 37, ст. 34544).</ref> С принятием этих нормативных актов, в основном было завершено образование единой системы Государственной противопожарной службы России, включающей в свой состав федеральный орган управления Государственной противопожарной службы, территориальные органы управления и подразделения Государственной противопожарной службы, специальные подразделения Государственной противопожарной службы, пожарно-технические научно-исследовательские и пожарно-технические образовательные учреждения.
 Постановления Правительства РФ от 26 декабря 1995 г. № 1275 "О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность и социальная защита на 1995—1997 годы.

Борис Туркин был также организатором работ по подготовке и принятию основных подзаконных и нормативно-правовых актов в различных областях обеспечения пожарной безопасности, в том числе: нового Наставления об осуществлении Государственного пожарного надзора; совершенствованию Системы нормирования требований пожарной безопасности; созданию Системы сертификации в области пожарной безопасности; разработке и принятию субъектами Российской Федерации региональных целевых программ «Пожарная безопасность и социальная защита», послуживших, в период 1993—1998 гг. действенным источником укрепления пожарной безопасности и противопожарной службы России; созданию нормативных документов, освобождающих от налога на добавленную стоимость работ и услуг в области пожарной безопасности; учреждению и сопровождению деятельности Правительственной комиссии Российской Федерации по пожарной безопасности.

В условиях острого дефицита в 1993—1997 гг. государственного финансирования противопожарных служб Туркин обеспечил учреждение и стал первым руководителем Ассоциации «Российский корпус пожарных и спасателей», которая за счет отчислений от стоимости строительства и противопожарного страхования в Российской Федерации, предусмотренных Законом о пожарной безопасности, позволила осуществлять централизованные закупки пожарной техники и вооружений с последующим их распределением по регионам России.

В 1997 г. Борис Туркин стал инициатором создания и действительным членом первого состава Национальной Академии наук пожарной безопасности, впоследствии преобразованной в одноимённое некоммерческое партнерство.  

В 1986-1998 гг. Борис Туркин, был основным участником и координатором большой группы специалистов, руководителей, депутатов - основного актора, инициировавшего разработку и обеспечивших реализацию реформы противопожарной службы и пожарной безопасности в стране. 

В 1998 г. Туркин вышел в отставку по состоянию здоровья.

Работа в сфере государственного управления, страхования, стандартизации и финансов 
После увольнения из МВД России Борис Туркин активно работал в области подготовки кадров, совершенствования законодательства, государственного управления, страхования, стандартизации, финансово-инвестиционной деятельности.

В 1998—1999 гг. — советник генерального директора страховой компании «Ингосстрах», .

С 1998 по 2000 год — профессор Московского института пожарной безопасности, Академии Государственной противопожарной службы МВД России. Читал цикл лекций «Совершенствование систем обеспечения пожарной безопасности и борьбы с пожарами» для руководителей органов управления и подразделений противопожарных служб. В это же время был членом Экспертного совета Комитета по безопасности 

В период с 1999 по 2003 год в должности первого заместителя генерального директора страховой компании «РОСНО»  

В 2003—2006 гг. — советник председателя правления ОАО «Инвестиционно-банковская группа НИКойл», Президент ЗАО «Страховая компания правоохранительных органов». Участвовал в управлении Страховой группой корпорации «Уралсиб».

С 1999 по 2015 г. являлся Председателем Технического комитета ТК-392 «Стандартизация в области страхования» Госстандарта России, был членом наблюдательных и экспертных советов ряда крупных финансово-кредитных и инвестиционных компаний (Московского Сбербанка, банка «Новая Москва» инвестиционной корпорации ИСТ-М и др.). Руководил автономными некоммерческими организациями Центр содействия брокерской деятельности и «Фонд страховой превенции».
Через некоторое время он прекратил деятельность починенных организаций и ликвидировал их. Глубоко представляя условия, цели и методы работы валютной биржи России Борис Туркин стал квалифицированным инвестором и  сосредоточился на валютном трейдинге.

Примечания 

Генерал-майоры (Российская Федерация)
Изобретатели России
Финансисты России
Учёные России
Профессора
Менеджеры России
__ИНДЕКС__